Taco Hajo van den Honert ist der Name folgender Personen:

* Taco Hajo van den Honert (Theologe) (1666–1740), deutscher Theologe
 Taco Hajo van den Honert (Botaniker) (1899–1959), niederländischer Botaniker
 Taco Hajo van den Honert (Hockeyspieler) (* 1966), niederländischer Hockeyspieler